Рез, також Рес — персонаж давньогрецької міфології
 РЕЗ — радіоелектронний засіб